Васи́лий Ива́нович Кра́вченко:
 Кравченко, Василий Иванович (1923—1944) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кравченко, Василий Иванович (1924—1982) — красноармеец, Герой Советского Союза.